Cardona steht für:

 Cardona (Barcelona), Stadtgemeinde der Provinz Barcelona, Spanien
 Cardona (Rizal), Stadtgemeinde in der Provinz Rizal, Philippinen
 Cardona (Uruguay), Stadt im Departamento Soriano, Uruguay
 Castell de Cardona, Festungsanlage in Cardona, Barcelona
 Sant Vicenç de Cardona, Kollegialstift in Cardona, Barcelona, siehe Sant Vicenç (Cardona)

Cardona ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Cardona (* 1959), costa-ricanischer Komponist, Filmemacher und Gitarrist
 Antoni Febrer i Cardona (1761–1841), spanischer Katalanist
 Aura Cristina Salazar Cardona (* 1995), kolumbianische Schachspielerin, siehe Aura Cristina Salazar
 Charlie Cardona, kolumbianischer Salsamusiker
 Christian Cardona (* 1972), maltesischer Rechtsanwalt und Politiker
 Felipe Padilla Cardona (* 1945), mexikanischer Priester, Bischof von Ciudad Obregón
 Guillermina Motta i Cardona (* 1942), katalanische Singer-Songwriterin
 Irvin Cardona (* 1997), französischer Fußballspieler
 Joan Baptista Pellicer i Cardona (1862–1930), katalanischer klassischer Pianist und Musikpädagoge
 Joe Cardona (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler

 Keith Cardona (* 1992), US-amerikanischer Fußballtorwart
 Manolo Cardona (* 1977), kolumbianischer Schauspieler
 Manuel Cardona (1934–2014), spanischer Physiker
 Marc Cardona (* 1995), spanischer Fußballspieler
 Marta Cardona (* 1995), spanische Fußballspielerin
 Matt Cardona (* 1985), US-amerikanischer Wrestler
 Miguel Cardona (* 1975), US-amerikanischer Bildungspolitiker
 Milton Cardona (1944–2014), puerto-ricanischer Musiker
 Prudencio Cardona (1951–2019), kolumbianischer Boxer

 Ricardo Cardona (1952–2015), kolumbianischer Boxer
 Sebastián Pérez Cardona (* 1993), kolumbianischer Fußballspieler
 Trinidad Cardona (* 1999), US-amerikanischer R&B-Sänger
 Vincent Maël Cardona (* 1980), französischer Filmregisseur und Schauspieler
 Zen Cardona (* 1998), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Herzog von Cardona, Titel des spanischen Hochadels
 Haus Folch de Cardona, Familie des katalanischen Adels